Hugo Leonardo Pérez (Avellaneda, 1968), futbolista argentí que jugà al Racing d'Avellaneda, al Ferrocarril Oeste, l'Independiente i al Sporting de Gijón i a l'Estudiantes de La Plata 
 Hugo Ernesto Pérez, futbolista estatunidenc, d'origen salvadorenc, de la dècada de 1980